

Корольовська сільська рада — сільське поселення, Коливанський район, Новосибірська область
 Корольовська сільська рада — сільське поселення, Тюменцевський район, Алтайський край